Аројо Саладо има више значења:

 Аројо Саладо (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аројо Саладо, Ел Порвенир (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику